Ги II
 Ги II (ум. 1222) — граф Оверни с 1194 года.
 Ги II (1312—1336) — маркграф Намюра (с 1335).
 Ги II де Дампьер (ок. 1155—1216) — сеньор де Дампьер с 1161, сеньор де Бурбон с 1196, сеньор де Монлюсон с 1202, коннетабль Шампани.
 Ги II де Ла Рош (1280—1308) — герцог Афинский с 1287 года. 
 Ги II де Понтье (1115—1147) — граф Понтье с 1126 года из династии Монгомери.
 Ги II де Шатильон-Сен-Поль (после 1226—1289) — граф де Сен-Поль, сеньор д'Анкр, д'Обиньи-ан-Артуа и Креси-ан-Бри.
 Ги II Нантский (ум. 834) — граф Ванна в 813—819.